Golpe de Estado en Mauritania se puede referir a:

Golpe de Estado en Mauritania en 2005: el liderado por el coronel Ely Ould Mohamed Vall, que depuso al presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya.
Golpe de Estado en Mauritania en 2008: el liderado por el general Mohamed Uld Abdelaziz, que depuso al presidente Sidi Uld Cheij Abdallahi.